Llorca ist der Familienname folgender Personen:
 Álex Llorca (* 1989), spanischer Basketballspieler
 Carmen Pérez-Llorca (* 1972), spanische Politikerin
 José Martí Llorca (1903–1997), spanisch-argentinischer Violinist und Komponist
 Lucía Cortez Llorca (* 2000), spanische Tennisspielerin 
 Pablo Llorca (* 1963), spanischer Filmregisseur, Schriftsteller, Drehbuchautor, Produzent und Herausgeber
 Samuel Llorca (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Vicente Llorca Zaragoza (1914–2009), spanischer Bibliothekar

Siehe auch:
 Lorca (Begriffsklärung)